Leprieurinella är ett släkte av svampar. Leprieurinella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leprieurinella